Amerikai Egyesült Államok
 Amelia (Louisiana)
 Amelia (Nebraska)
 Amelia (Nyugat-Virginia)
 Amelia (Ohio)
 Amelia (Washington)
 Amelia megye, Virginia

 Olaszország
 Amelia (Umbria)

Egyéb
 Amelia, Henry Fielding regénye
 Amelia, betűtípus
 Amelia, 2009-es kanadai-amerikai film
 Amelia, hajó
 Amelia, latinul végtaghiány

Lásd még
 Amélia, női keresztnév